Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2010 vond plaats van 2 tot en met 8 mei 2010 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 67e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel werd de finale gespeeld tussen het Servische zevende reekshoofd Jelena Janković en de ongeplaatste Spaanse María José Martínez Sánchez. Op weg naar de finale was Janković de betere van onder andere de zussen Venus en Serena Williams. Martínez Sánchez versloeg onder andere Caroline Wozniacki en Ana Ivanović. In de finale bleek Martínez Sánchez de betere van Janković na twee sets. Het was de derde toernooizege in het enkelspel uit haar carrière.

In het dubbelspel versloegen Gisela Dulko en Flavia Pennetta in de finale het als tweede geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2010
Rome